Coo (plaats), een plaats in de Belgische provincie Luik
Watervallen van Coo
 Commissie voor Openbare Onderstand (1925-1976), voorloper van het huidige Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 Chief operating officer, Engels equivalent van operationeel directeur

Personen:
 Olivia Coo, een Filipijns voormalig bowler